Kallirhoé (görögül: Καλλιρόη, jelentése: „szépen folyó”) a görög mitológiában:

 Kallirhoé, az egyik ókeanisz, Ókeanosz és Téthüsz leánya, Khrüszaór felesége, közös gyermekük Gérüón, a háromfejű, háromtestű óriás.

 Kallirhoé, folyónimfa, Akhelóosz leánya, Alkmaión felesége, Akarnan és Amphoterosz anyja. Amikor Phégeusz megölette férjét, Kallirhoé Zeusz kedvese lett, s arra kérte a főistent, hadd váljanak kicsi fiai tüstént felnőtté. Kívánsága teljesült, s az egyszeriben férfivá serdült fiúk bosszút álltak apjuk haláláért, lemészárolták Phégeuszt, feleségét és fiait.

 Kallirhoé, nimfa, Szkamandrosz folyóisten leánya, Ganümédész anyja.

 Kallirhoé, kalüdóni leány, aki visszautasította Korészosznak, Dionüszosz egyik papjának szerelmét. A hiúságában megsértett pap kérésére Dionüszosz az egész lakosságra tébolyt küldött. A kalüdóniak egy jósdához fordultak segítségért, s azt az utasítást kapták, hogy Kallirhoét fel kell áldozni. Amikor Korészosz meglátta az oltáron a halálra szánt szépséges Kallirhoét, ismét szerelemre gyúlt iránta, s inkább magát ölte meg, Kallirhoé pedig öngyilkos lett egy forrás mellett, amely aztán az ő nevét viselte. (toponimikus mítosz)